<noinclude>Петроченко — славянская фамилия.

Известные носители 
 
 Петроченко, Фёдор Игнатьевич (1875—после 1918) — член II Государственной думы от Витебской губернии, крестьянин. См. также 
 Петриченко
 Петроченков

 Примечания